Dogofry (Koulikoro), gemeente in regio Koulikoro, Mali
 Dogofry (Ségou), gemeente in regio Ségou, Mali